Повітовий союз кооператив
 Подільський союз кооператив
 Полярна система координат

Див. також 
 Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України (ТСК)